Kończewo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kobylnica
 Kończewo – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Ruciane-Nida
 Kończewo – gromada w powiecie słupskim